Solotariwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Solotariwka (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk, siehe Solotariwka (Switlowodsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Solotariwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Solotariwka (Schtschastja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Solotariwka (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Solotariwka (Trostjanez)

Siehe auch:
 Solotarjowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung